Il doppio del torneo di tennis Ciutat de Barcelona 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Juan Ignacio Carrasco e Mariano Delfino che hanno battuto in finale Enzo Artoni e Sergio Roitman 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Álex López Morón /  Andrés Schneiter (primo turno)
 Óscar Hernández /  Albert Portas (semifinali)

 Juan Ignacio Carrasco /  Mariano Delfino (Campioni)
 Enzo Artoni /  Sergio Roitman (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ciutat de Barcelona 2003